Snödroppssläktet (Galanthus) är ett växtsläkte i familjen amaryllisväxter med cirka 20 arter från Europa och västra Asien. Flera arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige och andra delar av Europa.

Arterna är små, kala, fleråriga örter som bildar lökar omgivna av pappersartade lökskal. Bladen sitter två på varje lök, de är linjära, platta eller rännformiga, grågröna till ljusgröna. Blomstjälken bär en ensam blomma med ett svepeblad i toppen. Blommorna är hängande och halvslutna.Hyllebladen är olika stora, de yttre är elliptiska, hela, och vita. De inre hyllebladen är korta, urnupna, med gröna fläckar. Frukten är en kapsel. Fröna är runda med köttiga bihang (elaiosom). De är giftiga .

Släktnamnet Galanthus (gr.) betyder 'med mjölkvit blomma'.

Snödroppe, turkisk snödroppe och grekisk snödroppe (Galanthus ikariae) är arter som förekommer i svenska trädgårdar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar 
Den virtuella floran

Amaryllisväxter
Lökväxter